

Niemcy 
 Rossow – dzielnica Wittstock/Dosse
 Rossow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Rosowo

Osoby 
 Albert Rossow – niemiecki dyrygent
 Otto Rossow – amerykański malarz
 Walter Rossow – niemiecki architekt

Zobacz też 
 Rosow
 Rossau
 Rosso